Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2011 - 22 edycja mistrzostw rozegrana zostanie w dniach 29 sierpnia - 3 września 2011 roku w portorykańskim miejscowości Mayagüez. Dwa najlepsze zespoły zakwalifikują się do Pucharu Świata rozgrywanego w Japonii. W rozgrywkach wystartuje 8 reprezentacji narodowych.

Drużyny uczestniczące

Składy drużyn

Faza grupowa 
W fazie grupowej został wprowadzony system punktowania, który przedstawia się następująco:

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5–8

Półfinały

Mecz o miejsce 7

Mecz o miejsce 5

Mecz o miejsce 3

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
 MVP:  Keibir Gutiérrez Torres
 Najlepszy punktujący:  Wilfredo León Venero
 Najlepszy atakujący:  Wilfredo León Venero
 Najlepszy blokujący:  David Lee
 Najlepszy serwujący:  Fernando Hernández Ramos
 Najlepszy rozgrywający:  Dustin Schneider
 Najlepszy przyjmujący:  Keibir Gutiérrez Torres
 Najlepszy broniący:  Keibir Gutiérrez Torres
 Najlepszy libero:  Keibir Gutiérrez Torres
 Najlepszy trener:  Orlando Samuels Blackwood

Linki zewnętrzne 
  
 Plan rozgrywek

Przypisy 

2011 w piłce siatkowej
Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w piłce siatkowej
2011 w Ameryce Północnej
Piłka siatkowa w Portoryko